Жоффруа III:
 Жоффруа III Бородатый (ок. 1040—1096/1097) — граф Гатине и сеньор де Шато-Ландон, граф Анжу и Тура.
 Жоффруа III де Пентьевр (ум. 1177) — граф де Пентьевр.
 Жоффруа III дю Перш (ум. 1202) — граф Перша с 1191, французский полководец.